Lidio Bozzini – giornalista, scrittore e partigiano italiano
 Umberto Bozzini – avvocato, poeta e drammaturgo italiano